Casà steht für:
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Casalnoceto in der Provinz Alessandria, Italien
 die lokale Bezeichnung der Gemeinde Casale Monferrato in der Provinz Alessandria, Italien